Tomulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tomulești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Tomulești (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu